Der Lancia Voyager ist eine von Sommer 2011 bis 2015 hergestellte Großraumlimousine der italienischen Marke Lancia aus der Kooperation mit der US-amerikanischen Marke Chrysler.

Geschichte 
Im Zuge der Zusammenarbeit der Eurovan-Gruppe brachte Lancia im Sommer 1994 den Zeta heraus, der Mitte 2002 durch den Phedra ersetzt wurde. 

Chrysler bot seit 1988 den Town & Country in Europa als Voyager an. Im Zuge der Zusammenlegung Chryslers und Lancias übernahm Lancia den traditionsreichen Voyager und bot den in Windsor (Ontario) gefertigten Wagen unter diesem Namen in Europa an. Von allen Fahrzeugen der Kooperation beider Marken war bei ihm Lancias Einfluss am geringsten, da er sich auf eine Überarbeitung des vom US-Modell übernommenen Interieurs beschränkte. Ab Mitte 2015 wurde der Lancia Voyager nicht mehr in Europa verkauft, da sich Lancia bis auf das Modell Ypsilon komplett vom ausländischen Markt zurückzog.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
In der Bundesrepublik Deutschland wurden zwischen 2011 und 2016 insgesamt 3.248 Lancia Voyager neu zugelassen. Mit 844 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle deutsche Webseite
 Offizielle österreichische Website

Voyager
Van
Kombi